Slănic se poate referi la mai multe localități din România:
 Slănic, un oraș din județul Prahova
 Slănic-Moldova, un oraș din județul Bacău
 Slănic, Argeș, o localitate din comuna Aninoasa, județul Argeș

Vezi și Râul Slănic (dezambiguizare).